
Termin -{MIH}- ima više značenja.
 Antimilerijanski hormon, peptidni hormon
 Istarski mih, hrvatski muzički instrument